Velika nagrada Brazilije 1978 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 29. januarja 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 63
| 1:49:59,86
| 4
| 9
|-
! 2
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 63
| + 49,13 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 63
| + 57,02 s
| 10
| 4
|-
! 4
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 63
| + 1:33,12
| 3
| 3
|-
! 5
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 62
| +1 krog
| 15
| 2
|-
! 6
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 62
| +1 krog
| 19
| 1
|-
! 7
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 62
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 8
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 61
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 9
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 61
| +2 kroga
| 14
| 
|-
! 10
| 36
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 59
| +4 krogi
| 18
| 
|-
! 11
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 58
| +5 krogov
| 8
| 
|-
! Ods
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 40
| Okvara
| 22
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 35
| Zavrten
| 6
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 34
| Zavrten
| 5
| 
|-
! Ods
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 25
| Zavrten
| 2
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 25
| Dovod goriva
| 9
| 
|-
! Ods
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 16
| Trčenje
| 12
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 15
| Trčenje
| 1
| 
|-
! Ods
| 22
|  Danny Ongais
| Ensign-Ford
| 13
| Zavore
| 23
| 
|-
! Ods
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 11
| Pregrevanje
| 13
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 8
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 5
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 23
|  Lamberto Leoni
| Ensign-Ford
| 0
| Prenos
| 17
| 
|-
! DNS
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 
| 
| 16
| 
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 32
|  Eddie Cheever
| Theodore-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Divina Galica
| Hesketh-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Ronnie Peterson - 1:40.45
 Najhitrejši krog: Carlos Reutemann - 1:43.07
 Vodilni: Carlos Reutemann (1-63).

Formula 1 sezona 1978
1978